Pastinaca fleischmanni är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach och Ernst Gottlieb von Steudel. Pastinaca fleischmanni ingår i släktet palsternackor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Palsternackor
fleischmanni